Saliba – piccolo gruppo etnico della Colombia e del Venezuela

Persone 
 Antonio di Saliba – pittore italiano
 Nicky Saliba – ex calciatore maltese
 Sue Saliba – ex tennista australiana
 William Saliba – calciatore francese

Altro 
 Via Al-Saliba – via tra le più note di Il Cairo storica